Quercygale (Керсигале — „ласица из Керсија”) је изумрли род плацентални сисара из изумрле породице Quercygalidae унутар кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Q. angustidens је тежила око 5,162 kg, Q. hastingsiae око 4,578 kg, Q. helvetica око 2,351 kg, а Q. smithi око 1,485 kg.

Систематика

Историја класификације 
Род Quercygale је у прошлости био уврштаван унутар изумрли породица Viverravidae и Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes. Међутим, у истраживању из 2016. године је род Quercygale био уврштен као примитивни представник мачколике звијери, али у истраживању из 2021. године је ова класификација оповргнута.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Quercygale.

Временска распрострањенст рода Quercygale унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Европе